Zona Cesarini – espressione usata per indicare i minuti conclusivi e di recupero in un evento sportivo, in particolare nel calcio
 Zona Cesarini – album di Giorgio Conte del 1982
 Zona Cesarini – programma televisivo di Rai 1
 Zona Cesarini – programma radiofonico di Rai Radio 1